И́горь Серге́евич Диве́ев () — российский футболист, защитник клуба ЦСКА и сборной России.

Карьера

Клубная 
Родился в Уфе. В 2015—2018 годах играл за молодёжную команду «Уфы». 24 июля 2018 года дебютировал в первенстве ПФЛ за вторую команду клуба, 26 августа сыграл первую игру в премьер-лиге в домашнем матче против «Зенита» (0:2).

Летом 2018 года попал в сферу интересов лондонского «Арсенала». Клуб предлагал за игрока 500 тысяч фунтов, но «Уфа» отказалась от предложения.

22 февраля 2019 года на правах аренды перешёл в ЦСКА. В сезоне 2018/19 провёл за армейцев 10 матчей. 31 мая 2019 года было объявлено о том, что ЦСКА выкупил у «Уфы» Дивеева и подписал с игроком пятилетний контракт. 19 сентября 2019 года забил свой первый гол за ЦСКА в ворота болгарского «Лудогорца» (1:5), отличившись в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА 2019/20. После матча Дивеев принёс болельщикам извинения за игру ЦСКА.

4 марта 2020 года забил гол московскому «Спартаку» в матче 1/4 кубка России, в котором ЦСКА уступил в дополнительное время (2:3). 18 октября 2020 года забил первый гол за ЦСКА в РПЛ, отличившись в ворота московского «Динамо» (3:1).

18 ноября 2020 года в матче за сборную России сломал нос и получил сотрясение мозга, что не помешало ему сыграть в первом же после перерыва на игры сборных матче ЦСКА в чемпионате России 22 ноября против «Сочи» (1:1).

5 декабря 2020 года стал лауреатом премии «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту премьер-лиги по итогам года.

2 марта 2022 года в 1/8 Кубка России забил два гола в ворота «Сочи» (2:1).

В сборной 
В 2019 году дебютировал в молодёжной сборной России. Принял участие в 7 матчах молодёжной сборной в отборочном цикле к чемпионату Европы по футболу среди молодёжных сборных 2021, забил в этих матчах 3 гола. После матча с Болгарией 4 сентября 2020 года в СМИ появились сообщения, что Дивеев получил травму. Дополнительное обследование выявило у него повреждение двух мышц правого бедра.

Участник чемпионата Европы среди молодёжных сборных 2021 года.

2 ноября 2020 года получил вызов в основную сборную России. 12 ноября дебютировал в сборной, сыграв в товарищеском матче против Молдавии (0:0). 18 ноября в матче лиги наций против сборной Сербии (0:5) получил травму, был заменён после первых 45 минут игры. На следующий день обследование показало, что у Дивеева — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом костей носа со смещением.

11 мая 2021 года был включён в расширенный список футболистов для подготовки к чемпионату Европы 2020, позднее — 2 июня — вошёл в заявку сборной на турнир, которая 10 июня была названа окончательной. Принял участие во всех трёх матчах, которые сборная провела на турнире (со сборной Бельгии (0:3) вышел на замену во втором тайме, а матчи с Финляндией (1:0) и Данией (1:4) провёл на поле от начала до конца).

11 октября 2021 года в матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против сборной Словении (2:1) забил свой первый гол за сборную России.

Достижения 

 Лауреат премии «Первая пятёрка»: 2020

Статистика

Клубная

Матчи за национальные сборные 

Итого за национальную сборную: 14 матчей / 1 гол; 7 побед, 3 ничьи, 4 поражения.

Итого за молодёжную сборную: 13 матчей / 3 гола; 8 побед, 2 ничьи, 3 поражения.

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Уфа-2»
Игроки ФК «Уфа»
Игроки ФК ЦСКА Москва